

Étymologie 
Walker est un patronyme anglo-saxon fréquent. Ce nom provient d'un ancien métier du Moyen Âge, celui de foulon (en anglais fuller ou walker), une personne chargée de piétiner la laine ou les draps dans un bain contenant de la terre à foulon, une argile fine parfois mélangée à de l'urine, dans le but de rendre les fibres plus épaisses et de préparer les vêtements à être portés.

Patronyme

A-C
 
 
 
 Alice Walker (1944-), écrivaine et militante féministe américaine ;
 Alick Walker (1925-1999), paléontologue britannique ;
 Alister Walker (1982-), joueur de squash anglo-botswanais ;
 Ally Walker (1961-), actrice, productrice réalisatrice et scénariste américaine ;
 Angela R. Hight Walker , physicienne américaine  ;
 Anthony Walker (1726-1765), dessinateur et graveur britannique ;
 Antoine Walker (1976-), joueur de basket-ball américain ;
 Baldwin Wake Walker (1802-1876), amiral britannique ;
 Benjamin Walker (1982-), acteur américain ;
  ;
 Bettina Walker (1837-1893), pianiste et compositrice irlandaise ;
 Catherine Walker (1975-), actrice irlandaise ;
  ;
 Charlotte Walker (1876-1958), actrice américaine ;
  (1918-2006), chanteuse et compositrice américaine ;
 Clint Walker (1927-2018), acteur américain ;
 Cody Walker (1988-), acteur américain ;
 Cody Walker (1989-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Cristin Walker (1988-), coureuse cycliste américaine ;

D-G
 Damian Walker (1969-), joueur américain de squash ;
 Daphne Walker (1925?-19?), patineuse britannique ;
 
 Dawson Walker (1916-1973), entraineur de football écossais ;
 Des Walker (1965-), footballeur international anglais ;
 Dreama Walker (1986-), actrice américaine ;
 Eamonn Walker (1962-), acteur britannique ;
 Edmund Murton Walker (1877-1969), entomologiste canadien ;
 Edward Walker (1820-1893), mathématicien anglais ;
 Edward Craven Walker (1918-2000), inventeur de la lampe psychédélique Astro, ou Lampe à lave et fondateur de Mathmos ;
 Edwin Walker (1909-1993), officier de l'armée de terre des États-Unis ;
 Emery Walker (1909-1993), graveur, créateur de caractères et imprimeur anglais ;
 Erica N. Walker (née en 1999), mathématicienne américaine ;
 Francis Walker (1809-1874), entomologiste britannique ;
 Francis Amasa Walker (1840-1897), économiste américain ;
 François Walker (1888-1951), gymnaste français ;
 Fred L. Walker (1887-1969), officier de l'United States Army ;
 Frederic John Walker (1896-1944), officier de la Royal Navy célèbre pour ses exploits durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Frederic Wake-Walker (1888-1945), amiral britannique ;
 George Walker Bush (1946-),  des États-Unis ;
 Gertrude Walker (1920-1995), scénariste et écrivaine de nouvelles et de romans policiers américaine ;
 Giles Walker (1946-2020), monteur, producteur, réalisateur et scénariste canadien ;

H-L
 Helen Walker (1920-1968), actrice américaine ;
 Herschel Walker (1962-), joueur de football américain et homme politique américain ;
  (1816-1899), distillateur américain ;
 Horatio Walker (1858-1938), peintre canadien ;
 Inez Nathaniel Walker (1911-1990), artiste afro-américaine ;
 Jabari Walker (2002-), joueur de basket-ball américain ;
 Jade Johnson-Walker (1995-), joueuse de basket-ball américaine ;
  ;
 Jane Brotherton Walker (1925–2009), parasitologiste anglo-kényane ;
 Jearl Walker (1945-), physicien américain ;
  ;
 Joe Walker (1963-1983), monteur britannique ;
 Joey Walker (1997-), coureur cycliste britannique ;
  ;
 Jon Walker (1985-), bassiste américain (Panic! At The Disco) ;
 Joseph Albert Walker (1921-1966), pilote d'essai et astronaute américain ;
 Judy Walker (1969-), mathématicienne américaine ;
 Junior Walker (1931-1995), musicien américain (Junior Walker & the All Stars) ;
 Kenny Walker (1964-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Kurt Walker (1995-), boxeur irlandais ;
 Kyle Walker (1990-), footballeur anglais ;

L-Q
 Lesley Walker (19?-), monteuse britannique ;
 Lexi Walker (2002-), chanteuse américaine ;
 Madam C.J. Walker (1867-1919), femme d'affaires afro-américaine ;
 Marcy Walker (1961-), actrice américaine ;
 Margaret Walker (1915-1998), poète et écrivaine américaine ;
 Mark Walker (1969-), homme politique américain ;
 Martin Walker (1947-), journaliste, essayiste et écrivain britannique, auteur de plusieurs romans policiers ;
  ;
 Mary Willis Walker (1942-), écrivain américaine ;
 Matt Walker (1999-), cycliste britannique en VTT de descente ;
 Matt Walker (1980-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mel Walker (1914-2000), athlète américain ;
 Mort Walker (1923-2018), auteur de bande dessinée et illustrateur américain ;
 Murray Walker (1923-2021), journaliste britannique ;
 Nancy Walker (1922-1992), actrice et réalisatrice américaine ;
 Nella Walker (1886-1971), actrice américaine ;
 Nicky Walker (1962-), footballeur international écossais ;
 Paul Walker (1973-2013), acteur américain ;
 Pete Walker (1939-), réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
  ;
 Peter N. Walker (1936-2017), auteur britannique de roman policier ayant aussi publié sous divers pseudonymes, dont Nicholas Rhea ;
 Phil Walker-Harding (1981-), auteur de jeux australien ;
 Polly Walker (1966-), actrice anglaise ;

R-Z
 Rebecca Walker (1969-), auteur américain ;
 Reggie Walker (1889-1951), athlète sud-africain, champion olympique ;
  ;
  ;
  ;
 Ron Walker (1939-2018), personnalité politique du Parti libéral australien et homme d'affaires ;
 Roy Walker (1931-2013), directeur artistique britannique ;
 Samaki Walker (1976-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
 Shatori Walker-Kimbrough (1995-), basketteuse américaine ;
 Sophia Walker (19??-), actrice canadienne.
 Timothy « Tim » Walker (1970-), photographe de mode britannique ;
 Tommy Walker (1915-1993), footballeur écossais ;
 Travis Walker (1979-), boxeur américain ;
 Travon Walker (2000-), joueur américain de football américain ;
 Tristan Walker (1991-), lugeur canadien ;
  ;
 Walter Walker (1864-1947), acteur américain ;
 .

Pseudonyme 
 Jerry Jeff Walker (1942-2020), auteur-compositeur-interprète américain de musique country.
 Lalie Walker (1964-), auteure de roman noir et psychothérapeute française.

Marque commerciale 
 Johnnie Walker

Autres dénominations 

 Walker, Texas Ranger, série télévisée américaine ;
 Walker, série télévisée américaine développée par , diffusée à partir de 2021 ;
 Walker, film réalisé par Alex Cox en 1987 sur l'épopée de William Walker ;
 Allen Walker, personnage principal de la série D.Gray-man ;
 Walker, jeu vidéo développé par DNA Magazine , sorti en 1993 sur Amiga.

Toponyme

la rivière Walker, rivière du Nevada ;
 le lac Walker, lac de l'Alaska ;
 le lac Walker, lac du Nevada ;
 la ville de Walker, comté de Linn, en Iowa ;
 Walker, ville située en Louisiane ;
 la ville de Walker, dans l’État du Michigan ;
 la ville de Walker, dans l’État du Minnesota ;
 Walker, une ville du comté de Vernon, dans le Missouri.
 Walker, une localité du comté de Mono, en Californie.
  : nom de trois comtés :
 Comté de Walker, dans l'Alabama ;
 Comté de Walker, en Géorgie ;
 Comté de Walker, au Texas.
 Walker Air Force Base

la pointe Walker, sommet des Grandes Jorasses dans le massif du Mont-Blanc et, par extension, l'éperon de la face nord des Grandes Jorasses qui mène à la pointe Walker.

La rivière Walker, cours d’eau de l’Île du Sud.

Bâtiment 
 Walker Sisters' Place, ancienne exploitation agricole américaine située dans le comté de Sevier, dans le Tennessee, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Navires
 , plusieurs navires de la marine américaine (US Navy)
 , un destroyer de classe W de la Royal Navy britannique qui a servi dans les derniers mois de la Première Guerre mondiale, pendant la guerre civile russe et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis